Йоргос Лантимос е гръцки филмов режисьор, продуцент и сценарист.

Известен е с провокативните си експериментални филми. Осъществява пробив в киното с филма си Кучешки зъб през 2009 година, който печели наградата Особен поглед на кинофестивала в Кан. Впоследствие режисира и филмите - Омарът (2015) и Убийството на свещения елен (2017), в които взимат участие Колин Фарел, Рейчъл Вайс, Никол Кидман и Леа Сейду.

Лантимос взима участие и в подготвянето на церемониите по откриване и закриване на олимпийските игри в Атина през 2004 година.

Филмография като режисьор 
 Кинета (2005)
 Кучешки зъб (2009)
 Алпи (2011)
 Омарът (2015)
 Убийството на свещения елен (2017)
 Фаворитката (2018)
 Poor Things (2023)

Източници 

Гръцки филмови продуценти
Гръцки сценаристи
Гръцки режисьори
Гръцки баскетболисти
Родени в Атина